Quisco puede referirse a varios términos
Quisco: Nombre popular que se da en la zona central de Chile a una cactácea (Echinopsis chiloensis) que se ubica generalmente en la zona costera. Su nombre proviene de la palabra proveniente del quechua khishka, nombre autóctono de la planta
Quisco:Nombre de un popular balneario, ubicado en la costa de la V región de Chile.